Renzo Lusetti – politico italiano
 Satiro Lusetti – calciatore italiano